Ges steht für:
 Ges, den um einen Halbton erniedrigten Grundton G, siehe Tonleiter
 Ges-Dur, über Ges gebildeter Dur-Akkord
 Ges (Fluss), Zufluss des Ter in Spanien
 Ges (Einheit), ein altes Längenmaß
 Geis (Mythologie), Motiv in der inselkeltischen Literatur

ges steht für:
 Geser (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache 

GeS steht für:
 Germanium(II)-sulfid, anorganische chemische Verbindung des Germaniums aus der Gruppe der Sulfide

GES steht für:
 Gemeinschaft evangelischer Soldaten
 Gemeinschaftserlebnis Sport
 Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen
 Global Economic Symposium
 Graf-Engelbert-Schule Bochum, Gymnasium in Bochum
 Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und angrenzendes Steuerrecht
 Grand Est (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

G.E.S. steht für:
 G.E.S., eine deutsche Band

Siehe auch:
 V-A-C Foundation#GES-2, Ausstellungszentrum

Abkürzung